Ла Монтањита има више значења:

 Ла Монтањита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Монтањита (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Монтањита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Монтањита (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Монтањита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Монтањита, Ел Бањо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику